Kirchdorf oznacza w krajach niemieckojęzycznych niewielką wioskę z kościołem (Kirche), mniejszą niż wieś parafialna Pfarrdorf.

Geografia

Austria 
 Kirchdorf am Inn – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis
 Kirchdorf an der Krems – powiat w kraju związkowym Górna Austria
 Kirchdorf an der Krems – miasto w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems
 Kirchdorf in Tirol – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel

Niemcy 
 Kirchdorf – dzielnica gminy Sundhagen w powiecie Nordvorpommern, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Kirchdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim
 Kirchdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Kirchdorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz
 Kirchdorf – gmina zbiorowa (Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz
 Kirchdorf am Inn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Kirchdorf an der Amper – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising
 Kirchdorf an der Iller – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Kirchdorf im Wald – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regen

Szwajcaria 
 Kirchdorf – gmina w Szwajcarii, w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland.